Cognos ist der Name folgender Unternehmen:
 Cognos (Software), kanadischer Softwarehersteller, deutscher Sitz in Frankfurt/Main
 Cognos AG, Bildungsdienstleister, Sitz in Hamburg